Ghazaleh Alizadeh (1946-1996), femme de lettres iranienne ;
 Hossein Alizadeh (1951-), compositeur et musicien iranien ;
 Hossein Alizadeh (1988-), cycliste iranien ; 
 Javad Alizadeh (1953-), dessinateur et illustrateur iranien ;
 Safura Alizadeh (1992-), chanteuse azérie.